Het eerste WTA-tennistoernooi van Adelaide (officieel Adelaide International) van 2022 vond plaats van maandag 3 tot en met zondag 9 januari 2022 in de Australische stad Adelaide. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi sinds 1988, onderdeel van het tennistoernooi van Adelaide 1 2022. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Australische Ashleigh Barty won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Iga Świątek was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Ashleigh Barty uit Australië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Kazachse Jelena Rybakina in twee sets. Barty wist voor de tweede keer het toer­nooi van Adelaide op haar naam te schrij­ven. Het was haar veertiende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 108.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Alexa Guarachi en Desirae Krawczyk hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Shuko Aoyama en Ena Shibahara uit Japan, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Australische duo Ashleigh Barty en Storm Sanders won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Darija Jurak-Schreiber en Andreja Klepač in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Barty had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Sanders twee.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Adelaide 2022 - 1
Adelaide - 1